Lika (folyó)
Lika (tájegység)
Likai-középhegység
Likai-mező